Шанселария:

 Шанселария (Алтер-ду-Шан) — район в муниципалитете Алтер-ду-Шан округа Порталегре в Португалии.
 Шанселария (Торриш-Новаш) — район в Португалии, входит в округ Сантарен.